

Organisaties 
 Centrum Techniki Morskiej, een Pools bedrijf in maritieme techniek
 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, een onderdeel van Universitair Medisch Centrum Groningen
 Compagnie de Transports au Maroc, een bedrijf voor openbaar vervoer in Marokko
 Confederación de Trabajadores de México, Confederatie van Mexicaanse Arbeiders, een vakbond in Mexico
 Consorzio Trasporti e Mobilità, een bedrijf voor openbaar vervoer in Cagliari, Italië
 Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek, een voormalige melkfabriek, zie Wilhelminapark 63 en 63A

Overig 
 Chicken tikka masala, een van oorsprong India's gerecht
 Chinese traditional medicine, traditionele Chinese geneeskunde, geneeskundige gebruiken in China
 celtransmissiemodel, een numerieke methode in de kinematica 
 corner transfer matrix, een methode in de fysica om roosters en matrices te bestuderen
 Critical thermal maximum, kritiek thermisch maximum, de temperatuur waarboven een dier niet meer gecoördineerd kan bewegen